Big Five, in inglese "Grandi Cinque", può riferirsi a:

Big Five – in paleontologia, le cinque estinzioni di massa.
Big Five – nella cultura del safari, i cinque animali africani più pericolosi da cacciare e più interessanti da fotografare
Big Five – in psicologia, un modello di descrizione della personalità.
Big Five – i finalisti di diritto dell'Eurovision Song Contest
Big Five – in economia, nome dato alle cinque più grandi banche del Canada
Big5 – in linguistica, sistema di codifica di caratteri cinesi